Фастовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Фастовка — исчезнувшее село в Иртышском районе Павлодарской области.

Украина 
 Фастовка — село в Белоцерковском районе Киевской области.